Oratorio di Santa Liberata a Lezzara, frazione di Bardi
 Oratorio di Santa Liberata a Sala Capriasca